Koko kan syfta på:

 Koko (kejsare) – en japansk kejsare 
 Koho – en ort i Burkina Faso